Az 1980-as Australian Open férfi versenyét az amerikai Brian Teacher nyerte az ausztrál Kim Warwick előtt.

Kiemeltek 

  Guillermo Vilas, (Elődöntő)
  Ivan Lendl, (Második kör)
  Jose-Luis Clerc, (Második kör)
  Vitas Gerulaitis, (Első kör)
  Brian Gottfried, (Harmadik kör)
  John Sadri, (Negyeddöntő)
  Victor Amaya, (Harmadik kör)
  Brian Teacher, (Bajnok)

  Yannick Noah, (Első kör)
  Bill Scanlon, (Negyeddöntő)
  Victor Pecci, Sr., (Második kör)
  Paul McNamee, (Negyeddöntő)
  Peter Fleming, (Első kör)
  Kim Warwick, (Döntős)
  Peter McNamara, (Elődöntő)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1